Call Me (album), een muziekalbum van Al Green uit 1973
 Call Me (Blondie), een nummer van Blondie uit 1980
 Call Me (film), een erotische thriller uit 1988
 Call Me (Queen + Paul Rodgers), een nummer van Queen + Paul Rodgers uit 2008